Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 3-ї категорії Dreamland Egypt Classic 1999. 

Лоранс Куртуа і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, перемігши у фіналі пару Іріна Спирля і Кароліна Віс з рахунком 7–5, 1–6, 7–6(7–3).

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
 ''' Надія Петрова /  Тіна Писник

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 1999 Dreamland Egypt Classic Doubles Draw 

Dreamland Egypt Classic
Тур WTA 1999